Pseudopomyza är ett släkte av tvåvingar. Enligt Catalogue of Life ingår Pseudopomyza i familjen Cypselosomatidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen reliktflugor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Pseudopomyza